Тюштян (, ) — центральный герой мокшанского и эрзянского героического эпоса «Тюштя», сын бога грома и войны Атямшкая и земной девушки Литовы.

Тюштень — легендарный мокшанский царь, многократно упоминаемый в устном народном творчестве мокшан.. Согласно легендам, записанным исследователем Тамбовского края И. И. Дубасовым, Тюштян жил на зубовополянской земле — в лесах рядом с мокшанским поселением Ширингуши.

Возникновение и характер мифа 
Тюштян — основной персонаж героической поэзии народов мокша и эрзя, с его именем связаны представления о возникновении, становлении и гибели древнего объединённого мокшанского и эрзянского государств. В эпосе этот исторический период обозначается «Тюштянь пинге» («Век Тюштяна») и описывается как время, когда народ доволен избранным оцязором (царём), а оцязор доволен руководимым народом. По предположению А. И. Маскаева само имя «Тюштян» использовалось как титул правителя. Вероятнее всего в разных фольклорных источниках говорится не об одном, а о нескольких правителях.
Так описывается наряд Тюштяна в эпической мокшанской песне
«Белее снега его рубашка, вышитая красной ниткой. Позолочен его сюлгам, из серебра соткан пояс. Через плечо медвежья шкура перекинута, красивой пуговицей прикреплена. Справа медная труба подвешена, с левой стороны топор».

Имеет мифологическую и собственно историческую атрибуцию, соединяет космогонический миф о сотворении мира с эпическими песнями и сказаниями. Существовала ошибочная версия, что образ Тюштяна сформировался в первые века феодализма и время его деятельности — эпоха образования эрзянского и мокшанского этносов и период начала русской колонизации. Согласно этой версии исторический персонаж Тюштян жил в середине XIII века и умер около 1250 года Однако, как известно, в первой половине XIII века каназором (царём) объединённых мокшанских княжеств был Пуреш, эрзяне были объединены под началом инязора (царя) Пургаза и находились в состоянии войны вплоть до прихода Батыя в 1237 году. В этот период никакого союза между ними предполагать нельзя. Золотой век — времени правления Тюштяна относят к периоду — между IV и VIII веками. Земли, упоминаемые в преданиях охватываю бассейн реки Мокши, Суры, Цны, Хопра.

По мнению И. А. Бессонова эпос о Тюште имеет преимущественно мифологическое происхождение и связан с преданиями о чуди, распространенными среди многих финно-угорских народов . По его предположению, Тюштя, первоначально фигурировавший в преданиях как правитель древней чуди, народа, существовавшего до появления современного поколения людей, позднее был переосмыслен как эпический князь эрзян или мокшан. Некоторую параллель подобному развитию образа представляют собой коми-пермяцкие предания о Кудым-Оше, который одновременно изображается как «чудской князь» и древний правитель народа коми.

Большинство песен и преданий о Тюштяне записаны в XIX веке в связи с возросшим интересом к изучению фольклора и этнографии народов, населяющих Россию. Значительная часть преданий сохранилась среди мокшан и эрзян Заволжья. Интерес к Золотому веку — времени правления Тюштяна был обусловлен тем, что он содержит богатый материал по русско-мокшанским и русско-эрзянским отношениям, в нём говорится о столкновении между русскими и мокшанскими, эрзянскими князьями, об исторической судьбе предполагаемого союза мокши и эрзи. По мнению А. И. Маскаева, некоторые дореволюционные исследователи эрзя и мокша и устной поэзии данных народов представляли Тюштяна правителем, доказывающим своё княжеское происхождение и право на власть вызовом предзнаменований. Основные противники Тюштяна согласно преданий — хан Сарда, русские князья, Владимирская княгиня, эрзянский царь, рождённый от семидесятилетней вдовы.

Образ Тюштяна в литературе 
В «Мастораве» А. М. Шаронова эпос о Тюштяне представлен семью сказаниями. В них рассказывается о важнейших событиях в жизни знаменитого героя. Предшественниками Тюштяна являются Кудадей и Тёкшонь. Биография Тюштеня в «Мастораве» — череда совершаемых им общественно-политических мероприятий, семейно-бытовых поступков и воинских подвигов.

Имеет две генеалогические линии развития. В первой — при достижении старости возносится на небо, к родителям, оставив в память о себе на земле медную трубу — тораму, вещающую его волю. Во второй — под натиском русских князей с частью народа уходит на новые земли, дарованные царём Китаем, перейдя через большую водную преграду (вероятно, с западного берега Волги на восточный).

Основные сюжеты о Тюштяне — избрание его оцязором, бой с иноземным противником, убийство чудеснорождённых соперников, вознесение на небо, уход с народом на новые земли. В эпосе названы верные помощники Тюштяна — Келу (Священное дерево Берёза), Атямшкай (Бог грома), Иненармонь (Великая птица), Кранч Каназор (Чёрный Ворон с железным клювом), Акша Локсти (Белый Лебедь), Мешаване (Пчелиная Матка).

О возможных исторических прототипах 
Одним из предположений относительно исторического прототипа Тюштяна была версия о том, что Тюштян — имя сына каназора Пуреша, упоминаемого в Лаврентьевской летописи, однако известно, что подлинное имя сына Пуреша — Атямас.

Образ Тюштяна в искусстве 
 Деревянный памятник Туштяну поставлен в Саранске, в рамках празднования тысячелетия единения мордовского народа с народами России
 Тюштя является одним из действующих лиц фантастического художественного романа Ивана Апраксина «Подменный князь-2. Гибель богов» (Эксмо, 2012) ISBN 978-5-699-59854-0. Где говорится, что его считают колдуном.
 Тюштя занимает центральное место в эпическом своде «Масторава», A.M. Шаронова. При описании героя автор опирался на подлинный фольклорный материал. Показан как идеальный царь.
 В поэме «Тюштя» В. К. Радаева образ Тюшти не соответствует фолклорному и наделен лишь некоторыми качествами эпического героя.
 Песня «Обращение к Тюште» () в исполнении группы Кому вниз на слова Алины Подгорновой под музыку Ольоша .

Литература 
 Бессонов И. А. Мордовский эпос о Тюште и русские и финно-угорские предания о чуди // Традиционная культура, 2016. № 4. С. 54-66.
 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. Тамбов: Тип. губ. правл., 1890. Вып. 1. 225 с.
 Mordwinische Volksdichtung. Gesammelt von H. Paasonen. Herausgegeben und ubersetzt von Paavo Ravila. Helsinki, 1938—1981.
 Маскаев А. И. Образ Тюштяна в мордовском фольклоре // Ученые записки Мордовского государственного педагогического института. 1957. Вып. 6;
 Мокшин Н. Ф. Религиозные верования мордвы. Саранск, 1968.
 Федосеева Е. А. Явление бытовой фантастики в предании «О Тюште» в записи И. И. Дубасова // Филологические исследования. 2003—2004: межвуз. сб. науч. тр. Саранск, 2005. С. 209—217.
 Тюштян в Мифологическом словаре
 Лаврентьевская летопись / Сост., прим. и указат. А. Г. Кузьмин, В. В. Фомин; вступ. ст. и пер. А. Г. Кузьмина. Арзамас, 1993.
 Федосеева Е. А. Книжные формы мордовского героического эпоса: возникновение и эволюция. Дисс. … д-ра филол. наук: 10.01.02. Саранск, 2007. (См. автореферат)
 Предания о царе Тюштене
 Дубасов И. И. Ширингушское городище // Тамбовские губернские ведомости. 1880.
 Мордовия в IV—IX веках: зарождение мордовской государственности (времена Тюштеня)

Примечания

См. также 
 Мокшане
 Эрзяне
 Масторава
 Пуреш

Ссылки 
 Федосеева Е. А. Образ царя Тюшти в фольклоре и в эпосе «Масторава» // Электронный Вестник ЦППК ФЛ. 2007. № 1
 Федосеева Е. А. «Тюштя» В. К. Радаева в литературном и фольклорном пространствах современного эпоса // HUMANITIES. Журнал гуманитарных исследований: электрон. изд. 2007. № 5-6 (январь — июнь) 

История Мордовской земли
Персоналии по алфавиту
Мордовская мифология